Banie, île principale qui compose le groupe des îles Vanikoro (Îles Salomon)
 Banie, gmina rurale en voïvodie de Poméranie-Occidentale (Pologne),
 Banie, la localité chef-lieu de cette gmina.

Voir aussi 
 Banie Mazurskie, une gmina en voïvodie de Varmie-Mazurie (Pologne).